No Boundaries:

 No Boundaries — сингл 2009 года победителя 8 сезона реалити-шоу American Idol.
 No Boundaries — второй студийный альбом норвежского исполнителя, победителя Евровидения 2009 года Александра Рыбака.